10162 Іссумбосі (10162 Issunboushi) — астероїд головного поясу.
 Іссумбосі (казка) — японська народна казка.